Le Coupable est un film français réalisé par André Antoine sorti en 1917
Le Coupable (The Acquittal) est un film américain réalisé par Clarence Brown sorti en 1923
Le Coupable est un film français réalisé par Raymond Bernard sorti en 1937
Le Coupable est un film américain réalisé par Anthony Waller sorti en 2000
Le Coupable est un essai, en partie autobiographique, de Georges Bataille publié en 1944